Imam bezeichnet:
 Imam, muslimischer Vorbeter und Ehrentitel

Imam ist der Familienname folgender Personen:
 Adel Imam (* 1940/1946), ägyptischer Schauspieler
 Ahmed Al-Imam (* 1982), katarischer Leichtathlet
 Hussein El-Imam († 2014), ägyptischer Schauspieler und Musiker
 Sheikh Imam (1918–1995), ägyptischer Musiker
 Silvana Imam (* 1986), schwedische Rapperin

Siehe auch:
 Emam
 Iman